Чак-Ток-Ичак ІІI (дословно Великая Облачная Лапа) (правил в ок. 485 — 508) — восемнадцатый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Чак-Ток-Ичак ІІI взошёл на престол Мутуля в 458 году и наследовал Кан-Аку.

Во времена его правления были воздвигнуты тикальские Стелы 7, 10 и 15.

Чак-Ток-Ичаку ІІI наследовала восьмилетняя Иш-Йокин, вторая известная женщина на троне Тикаля.

См. также 

 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Тикаля
Правители Америки V века
Правители Америки VI века